Сиквел — , 

 Сиквел — витвір мистецтва, що є прямим продовженням якого-небудь більш раннього твору.
 SQL (комп'ютерний сленг, по назві першої реалізації — SEQUEL).
 «Сиквел» — альбом американського співака Гаррі Чапліна
 ) — англійська звукозаписуюча компанія.
  — автомобіль з водневим електродвигуном марки General Motors

Багатозначні терміни